Оле́г Василе́нко:
 Василенко, Олег Петрович (род. 1973) — российский футбольный тренер.
 Василенко, Олег Трофимович (1931—2003) — советский военачальник, генерал-майор.